Температуропрово́дность (коэффицие́нт температуропрово́дности) — физическая величина характеризующая скорость выравнивания температуры вещества в неравновесных тепловых процессах. Численно равна отношению теплопроводности к удельной теплоёмкости при постоянном давлении.

В СИ измеряется в м²/с.

Обычно обозначается греческой буквой :

 

 где  — температуропроводность;
  — теплопроводность;
  — изобарная удельная теплоёмкость;
  — плотность.

Температуропроводность входит как коэффициент в дифференциальное уравнение распространения теплоты в телах:

 

 — функция источников тепла, или, то же самое уравнение, записанное в декартовых координатах:

 

Температуропроводность и теплопроводность являются двумя из наиболее важных параметров веществ и материалов, поскольку они описывают процессы переноса теплоты и изменение температуры в них.

Величина коэффициента температуропроводности зависит от природы вещества. Жидкости и газы обладают сравнительно малой температуропроводностью. Металлы, напротив, имеют бо́льший коэффициент температуропроводности.

Температуропроводность некоторых веществ и материалов

Литература 
Исаченко В. П., Осипова В. А., Сукомел А. С. Теплопередача. М.: Энергия 1969

Сивухин Д. В. Термодинамика и молекулярная физика (Общий курс физики; Том II). М.: Наука, 1990.

Ссылки 

Физические величины